Baur je německé příjmení:

 Carl Friedrich Baur – rakouský kartograf
 Eva Gesine Baur (* 1960) – německá spisovatelka
 Ferdinand Christian Baur (1792–1860) – kritický církevní historik
 Hans Baur (1897–1993) – německý pilot
 Josef Baur – český fotbalista

Podobné jméno
 Bauer

Německá příjmení
Česká příjmení